Healy steht für:

 Healy (Familienname), ein Familienname
 Kap Healy, Kap an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Healy Designs, britischer Automobilhersteller
 Healy Trough, Talkessel im Viktorialand, Antarktika
 USCGC Healy (WAGB-20), US-amerikanisches Forschungsschiff

Healy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Healy (Alaska)
 Healy (Kansas)

Siehe auch:
 Healey